Васи́лий Про́хоров:
 Прохоров, Василий Александрович (1818—1882) — российский археолог, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств.
 
 Прохоров, Василий Ильич (1906—1989) — председатель Верховного Совета РСФСР.
 
 Прохоров, Василий Петрович (1912—1994) — советский государственный и политический деятель, председатель Московского областного исполнительного комитета.